Hydrobia jacksoni är en snäckart. Hydrobia jacksoni ingår i släktet Hydrobia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
jacksoni